Esistono due comuni francesi con questo nome:
Lanuéjols – Gard
Lanuéjols – Lozère